El término Kalínino  puede referirse a:

Kalínino (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Kalínino (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia, en Rusia.
Kalínino (Jakasia), localidad de la república de Jakasia, en Rusia.
Kalínino (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Kalínino (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kalínino (Ciudad de Krasnodar), localidad del distrito Prikubanski de la Ciudad de Krasnodar del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kalínino (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Kalínino (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Kalínino (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Kalínino (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

 Para el equivalente en idioma bielorruso, véase Kalínina (desambiguación) (Калініна). 
 Para el equivalente en idioma ucraniano, véase Kalínine (desambiguación) (Калініне).